Chiang Peng-Lung (, * 24. Juli 1976 in Penghu) ist ein taiwanischer Tischtennisspieler, der seit 1993 international auftritt. Er nahm bisher (2016) an 13 Weltmeisterschaften und vier Olympischen Spielen teil.

Werdegang 
Chiang Peng-Lung ist Rechtshänder, er spielt im Penholder-Stil. Er wurde 2000 Asienmeister im Einzel und Doppel mit Chang Yen-Shu, mit der Mannschaft kam er bis ins Endspiel. 

Von 1993 bis 2009 nahm er an 13 Weltmeisterschaften teil. Dabei holte er viermal Bronze, nämlich 1997 im Mixed mit Chen Jing, 2001 im Einzel und Doppel mit Chang Yen-Shu sowie 2007 im Doppel mit Chang Yen-Shu.

1996 qualifizierte sich Chiang Peng-Lung erstmals für die Teilnahme an den Olympischen Spielen. Hier setzte er sich im Einzel gegen Toshio Tasaki (Japan) und Ahmed Mohamed Osama (Sudan) durch und verlor danach gegen den Chinesen Kong Linghui. Im Doppel mit seinem Landsmann Wu Wen-Chia besiegte er die Polen Andrzej Grubba/Lucjan Błaszczyk, nicht aber Gang Hui-Chan/Kim Taek Soo aus Südkorea. 

2000 überstand er im Einzel die erste Runde durch einen Sieg über Kalinikos Kreanga (Griechenland), unterlag dann jedoch Liu Guozheng aus China. Im Doppel trat er wieder mit seinem Stammpartner Chang Yen-Shu an. Sie warfen die Dänen Finn Tugwell/Michael Maze aus dem Rennen und verloren im Viertelfinale gegen die Südkoreaner Lee Chul-seung/Ryu Seung-min. 

Auch 2004 erreichte er gegen Adrian Crișan (Rumänien) die zweite Runde, wo er an Ryu Seung-min (Südkorea) scheiterte. Im Doppel trat er diesmal mit Chuang Chih-Yuan an. Dem Sieg über Mark Hazinski/Ilija Lupulesku (USA) folgte eine Niederlage gegen Lucjan Błaszczyk/Tomasz Krzeszewski (Polen).

2008 nahm Chiang Peng-Lung letztmals an Olympischen Spielen teil. Hier war er nur im Einzel und im Mannschaftswettbewerb spielberechtigt. Im Einzel unterlag er dem Nordkoreaner Kim Hyok-bong, mit der Mannschaft kam er auf Platz sieben.

In der Saison 2000/01 war Chiang Peng-Lung in der deutschen Bundesliga für Borussia Düsseldorf aktiv. Später (u. a. in der Saison 2012/13) spielte er für den französischen Verein AS Pontoise-Cergy TT.

In der ITTF-Weltrangliste belegte er in mehreren Monaten der Jahre 2001 und 2002 Platz 4 (Januar, März, April Mai, September Oktober 2001, Januar, Februar 2002).

Turnierergebnisse

Weblinks 
  (abgerufen am 11. November 2016)
  (abgerufen am 11. November 2016)

Einzelnachweise 

Tischtennisspieler (Taiwan)
Tischtennisspieler (AS Pontoise-Cergy TT)
Olympiateilnehmer (Taiwan)
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 1996
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2000
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2004
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2008
Teilnehmer an den Asienspielen (Taiwan)
Teilnehmer der Sommer-Universiade 2001
Taiwaner
Geboren 1976
Mann
Universiadeteilnehmer (Taiwan)
Asienmeister (Tischtennis)